Tomice (gemeente)
 Tomice (Klein-Polen)
 Tomice (powiat Poznański)

Daarnaast is Tomice de naam van een gemeente in Tsjechië:
 Tomice (Tsjechië), gemeente in okres Benešov